Николай Прахов:
 Прахов, Николай Адрианович (1873—1957) — художник и искусствовед.
 Прахов, Николай Николаевич (1907—1971) — ботаник, путешественник и фотограф.